L'alta marea è un fenomeno naturale: fase della marea che alza il livello delle acque.

Cinema 
 Alta marea, film del 1947 diretto da John Reinhardt 
 Alta marea, film del 1991 diretto da Lucian Segura

Televisione 
 Alta marea (Riptide), serie televisiva australiana trasmessa nel 1969
 Alta marea (High Tide), serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1997

Altro 
 Alta marea, romanzo di Clive Cussler
 Alta marea, brano musicale di Antonello Venditti, adattamento italiano di Don't Dream It's Over del gruppo australiano Crowded House.